Anna von Mecklenburg oder (Anna zu Mecklenburg oder Anne) ist der Name folgender Personen:

 Anna zu Mecklenburg (1865–1882), Prinzessin aus dem Haus Mecklenburg-Schwerin
 Anna von Mecklenburg (1485–1525), Prinzessin aus dem Haus Mecklenburg-Schwerin, durch Heirat Landgräfin von Hessen bzw. Gräfin von Solms-Laubach
 Anna von Brandenburg (1507–1567), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg
 Anna Sophie von Preußen (1527–1591), Prinzessin des Herzogtums Preußen und durch Heirat Herzogin zu Mecklenburg